Amerikai Egyesült Államok
Malakoff (Texas)
 Franciaország
Malakoff (Franciaország)

Egyéb

A párizsi metró malakoffi állomásai
Malakoff - Plateau de Vanves (metróállomás)
Malakoff - Rue Étienne Dolet (metróállomás)